Етрепії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Етрепії () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена